Muorkenistjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Muorkenistjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 735108-168580), sjö i Jokkmokks kommun,  (28,4 ha)
Muorkenistjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 738612-168453), sjö i Jokkmokks kommun,  (11,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn